AlphaGo versus Lee Sedol fue un encuentro a cinco juegos celebrado entre el 9 y el 15 de marzo de 2016 entre el jugador profesional de go surcoreano Lee Sedol y el programa de ordenador de go desarrollado por Google DeepMind, AlphaGo. Se resolvió con victoria de AlphaGo por 4-1. Aunque AlphaGo había ganado los tres primeros juegos, se jugaron los otros dos, ganando Lee Sedol el cuarto y de nuevo AlphaGo el quinto. Todos los juegos se ganaron por abandono del rival.

El encuentro utilizó reglas chinas con un komi de 7,5 puntos, con dos horas de tiempo de pensar más tres periodos byoyomi de 60 segundos para cada jugador. Ha sido comparado con el encuentro ajedrecístico celebrado entre Deep Blue y Gary Kaspárov en 1997.

El premio para el ganador es de 1 millón de dólares. Como AlphaGo es el ganador, el premio será donado a organizaciones benéficas, como UNICEF. Lee Sedol recibirá 150 000 dólares por participar en todos los cinco juegos más 20 000 adicionales por su juego ganado.

Juegos
El partido se jugó en el Four Seasons Hotel en Seúl, en Corea del Sur de marzo de 2016 y fue transmitido en video en vivo con comentarios de  Michael Redmond (9- profesional dan) y Chris Garlock. Aja Huang, un miembro del equipo de DeepMind y jugador de go de 6-dan aficionado, coloco las piedras en la tabla de Go para AlphaGo, que se corría a través de la Plataforma Google Cloud con sus servidores ubicados en los Estados Unidos.

Resultados

Juego 1

Juego 2

Juego 3

Juego 4

Juego 5

Comentario oficial del partido
Comentario oficial del partido por  Michael Redmond (pro-dan 9) y Chris Garlock en el canal de YouTube de Google DeepMind:
Juego 1 (Resumen 15 minutos)
Juego 2 (Resumen 15 minutos)
Juego 3 (Resumen 15 minutos)
Juego 4 (Resumen 15 minutos)
Juego 5 (Resumen 15 minutos)

Archivos SGF 
 Juego 1 (gogameguru)
 Juego 2 (gogameguru)
 Juego 3 (gogameguru)
 Juego 4 (gogameguru)
 Juego 5 (gogameguru)

Véase también 
 Unidad de procesamiento de tensor

Enlaces externos 
 Reproductor de Partidas https://web.archive.org/web/20160214075239/https://gogameguru.com/tag/deepmind-alphago-lee-sedol/
 https://web.archive.org/web/20160225112928/http://www.deepmind.com/alpha-go.html

Referencias

Ciencia de 2016
Deporte en Seúl
Go
Inteligencia artificial
Deporte en 2016